

Наславиці — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Наславиці — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства